Marc Castells Berzosa (1972), político español.
 Marc Castells Ortega (1990), futbolista español.